Le sigle MGV peut signifier :
 Musique à grande vitesse plus communément appelé MGV, une œuvre de musique contemporaine de Michael Nyman écrite en 1993.
 Matières grasses végétales.
 Mesure à grande vitesse.
 Monorail à Grande Vitesse
 Malformation Glomuveineuse

MGV correspond au codes AITA de l’aéroport de , , Australie.